Hinsdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hinsdale (Illinois)
Hinsdale (New Hampshire)